Molekulska formula -{C13H10Cl2O2}- se može odnositi na:

 Dihlorofen
 2,2'-Metilen-bis(4-hlorofenol)

en:C13H10Cl2O2